Инуксу́к или инукшук (, мн. ч. — инуксуит, ) — каменная фигура в культуре инуитов. В буквальном переводе с инуктитута слово инуксук означает «замещающий человека».

Культурное значение инуксука 
Исследователи различают от восьми до 24 видов инуксуков. Они создаются в разных формах (обычно это отдельный камень или стопка камней, уложенных друг на друга), разных размеров (от 0,5 метра высотой до 2 метров в ширину) и с разными целями: для указания дороги, сообщения об опасности, обозначения почитаемого места (в том числе и как памятники умершим) или склада провизии, в качестве помощников в охоте на карибу. В последнем случае столбы-инуксуки, каждый из которых сложен из нескольких глыб, расставляются вдоль сходящихся линий вдоль пути миграции стада карибу. Предполагается, что карибу пугаются инуксуков и бег стада направляется таким образом к охотничьей засаде.  

Вершины столбов инуиты увенчивают пучками , стелющегося арктического кустарника, подражая человеческим волосам. 

Инуксуки, служащие указателями направления, возводятся на возвышениях, чтобы их было видно над снеговыми наносами. В качестве памятников выступают, в частности, инуксуки на острове Илувирктук недалеко от Кейп-Дорсет — в этом месте в 1940 году был кровопролитный бой между инуитами из двух поселений, и в память о каждом из убитых был воздвигнут отдельный инуксук. Мемориальные инуксуки были воздвигнуты о павших солдатах-инуитах в Кандагаре (Афганистан) и на пляже Джуно в Нормандии. Инуксукам также приписываются мистические силы.

Инуксук, которому придана форма человеческого тела, называют инунгуак (, «подражающий человеку»). «Канадская энциклопедия» называет инунгуаки поздним развитием идеи инуксука, возможно, появившимся уже после прихода в Северную Америку европейских китобоев в XIX веке.

Археологи предполагают, что первые инуксуки воздвигались в дорсетскую эпоху, во II тысячелетии до новой эры. После того, как инуксук создан, инуитская традиция запрещает его разрушать, и многие инуксуки регулярно обновляются. Это позволило многочисленным инуксукам простоять с древности до наших дней.

Инуксук в современной культуре 
С середины XX века маленькие модели инуксуков, сделанные из камней, скреплённых вместе клеем или проволокой, представляют собой один из популярных инуитских сувениров. В 1986 году гигантский инуксук был украшением павильона Северо-Западных территорий на Всемирной выставке в Ванкувере.

В 1999 году, с созданием территории Нунавут в составе Канады, изображение инуксука было размещено на её флаге и гербе. Компания «Кока-Кола» получила разрешение на использование изображения инуксука на своей продукции, так как это способствовало распространению информации о Нунавуте. В двух из 11 национальных парков Нунавута инуксуит находятся под охраной государства. В частности, с 1969 года охраняется большое скопление инуксуков в парке Энуксо-Пойнт на юго-западе Баффиновой Земли.

Инунгуак по имени Иланаак (в переводе с инуктитута — «друг» или «дружба») был избран официальным символом Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере. Инуксук был также избран талисманом Саммитов Америк, регулярных саммитов демократически избранных глав государств и правительств Западного полушария.

См. также 
 Мегалиты
 Каирн
 Сэргэ

Примечания

Ссылки 
 Инукшук в Канадской Энциклопедии 
 
 
 

Культура Канады
Символы Нунавута
Эскимосы
Каменные скульптуры